Куша — многозначный термин.
 Куша — посёлок в Золотухском сельском поселении Онежского района Архангельской области России.
 Куша — персонаж Рамаяны.
 Куша — станция Северной железной дороги в посёлке Куша Онежского района Архангельской области России.
 Куша — мя́тлик (лат. Poa) — крупный род однодольных растений семейства Злаки (Gramineae).

См. также 
 Куш